«Ход конём» — дебютный студийный альбом группы «Комбинация», записанный в 1988 году в Саратове.

Этот альбом был предназначен для публики из Саратова и области, вследствие чего на широкую общественность так и не вышел. Впоследствии был выпущен миньон, созданный по мотивам этого альбома и следующего — альбома «Белый вечер».

Первый видеоклип был снят на одну из песен этого альбома, которая вскоре завоевала популярность по всей России — «Белый вечер». Также были сняты клипы на композиции «Вот опять окно…», «Хэй, мама» и «Чёрная нитка».

Вот как прокомментировал альбом «Ход конём» композитор и один из создателей группы Виталий Окороков:

«Первые записи группы напоминали неуклюжие попытки подражания ABBA, Baccara и Boney M. Записывались они в саратовском ресторане «Центральный», и первый альбом „Ход конём“ был записан за… 7 часов. Естественно без наложения, с ужасным звуком. Полгода группа ездила по колхозам, зарабатывая по 150 рублей за концерт, пока не родилась Russian Girls. Записанная на кассету, эта песня в течение недели разошлась по всей стране и заняла первое место на дискотеках».

До сегодняшнего дня альбом «Ход конём» так и не переиздан на CD. Тем не менее, ряд песен с него впоследствии переиздавался в составе альбома «Белый вечер» и ряде сборников лучших песен группы, а композиция «Последний луч» вошла в дебютный сольный альбом Алёны Апиной «Улица Любви».

Трек-лист 
Автор музыки — Виталий Окороков.

Участники записи 
 Алёна Апина — вокал
 Татьяна Иванова — вокал
 Ольга Ахунова — бас-гитара
 Юлия Козюлькова — ударные
 Светлана Костыко — клавишные
 Александр Шишинин — бэк-вокал
 Виталий Окороков — бэк-вокал

Альбом записан в ресторане «Центральный» (г. Саратов). По воспоминаниям В.Окорокова "Все клавишные партии исполнял я сам. А на гитаре и барабанах по расписанным мной нотам играли ребята из ресторанного ансамбля. Сами участницы толком инструментами не владели".

Продюсеры — Александр Шишинин, Виталий Окороков

Примечания 

Русское евродиско
Альбомы 1988 года
Альбомы группы «Комбинация»
Поп-альбомы
Альбомы СССР
Альбомы на русском языке